Bernhuber ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Bernhuber (* 1992),  österreichischer Politiker (ÖVP)
 Karl Bernhuber (1854–1913), bayerischer Generalmajor
 Ludwig Bernhuber (1899–1945), österreichischer Kabarettist, Komponist und Sänger